Voici la liste des planètes mineures numérotées de 209001 à 210000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 209001 à 210000

209001-209100

209101-209200

209201-209300

209301-209400

209401-209500

209501-209600

209601-209700

209701-209800

209801-209900

209901-210000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000